Павел Петрович Кроко́вный (р. 08.04.1977) — российский физик, специалист в области физики элементарных частиц.

Окончил бакалавриат (1998) и магистратуру (2000) Новосибирского государственного университета (физический факультет).

Кандидат физико-математических наук (Диссертация: "Изучение процессов e+e- → ηγ и e+e- → π°π°γ с детектором КМД-2", 2003).

Работа:
 2000—2004 младший научный сотрудник Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН), Новосибирск
 2004—2008 университет Цукубы, Япония
 2008—2011 Гейдельбергский университет, Германия
 с 2011 старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН.
 с 2018 года заведующий кафедрой физико-технической информатики НГУ

По совместительству — старший преподаватель кафедр физики ускорителей и физико-технической информатики физфака НГУ, старший научный сотрудник МЦФЭЧиА НГУ.

Награды: Медаль РАН для молодых учёных (ядерная физика) 2003 г. — за работу «Прецизионное измерение адронных сечений в области энергий ρ-, ω-, φ-мезонов».

Список публикаций: Google Scholar.

Источники 
 https://my.nsu.ru/public/alumniinfo.jsp;jsessionid=D901B1748DE2E559351D390AC86EDA64?public.alumnigroup.ref=6363&public.alumniinfo.ref=7135
 фото Павел Кроковный

Награждённые медалями РАН
Выпускники Новосибирского государственного университета
Сотрудники ИЯФ СО РАН